Neuville-aux-Bois (Loiret), commune française du département du Loiret en  région  Centre-Val de Loire ;
 La Neuville-aux-Bois (avec un article), commune française du département de la Marne en région Grand Est.

Voir aussi 

 Neuville-au-Bois (au singulier),  commune française du département de la Somme en région Hauts-de-France.